Sphaerotheriida är en ordning av mångfotingar. Sphaerotheriida ingår i klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Sphaerotheriida 264 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Sphaerotheriida